Андрей Русанов:
 Русанов, Андрей Гаврилович (1874—1949) — советский хирург, профессор. 
 Русанов, Андрей Андреевич (1862—1913) — российский химик и педагог.